Трепирия йодид (Trepirium iodide, Гигроний, Hygronium, диметиламиноэтилового эфира N-метил-, -пирролидинкарбоновой кислоты дийодметилат) — химическое вещество, относящееся к фармакологической группе ганглиоблокаторов (H-холинолитическое средство).

Общая информация 
Относится к бисчетвертичным аммониевым соединениям, по строению имеет сходство с димеколином.

Оказывает кратковременное ганглиоблокирующее действие, в связи с чем удобен для применения в анестезиологической практике для управляемой гипотензии.

Применяют внутривенно капельно в виде 0,1 % раствора в изотоническом (0,9 %) растворе натрия хлорида. Начинают с 70—100 капель в минуту и после достижения необходимого гипотензивного эффекта уменьшают количество капель до 30—40 в минуту. Действие наступает через 2—3 мин, а исходное АД восстанавливается через 10—15 мин после прекращения вливания. При одномоментном или дробном введении (40—80 мг в 3—5 мл изотонического раствора натрия хлорида) гипотензивный эффект продолжается 10—15 мин. В случаях чрезмерного понижения АД применяют норадреналин или мезатон.

Гигроний, как и другие ганглиоблокаторы, может применяться в акушерской практике при нефропатии у беременных, эклампсии. Имеются данные об успешном применении препарата для купирования гипертоничесних кризов (40—80 мг в 15—20 мл изотонического раствора натрия хлорида внутривенно медленно — в течение 7—10 мин).

Физические свойства 
Белый или белый со слегка желтоватым оттенком кристаллический порошок. Очень легко растворим в воде. В водных растворах неустойчив.

Форма выпуска 
Форма выпуска: порошок во флаконах или ампулах вместимостью 10 мл, содержащих по 0,1 г гигрония. Растворяют препарат непосредственно перед применением.

Противопоказания 
Гигроний противопоказан при гиперчувствительности, остром инфаркте миокарда, артериальной гипотензии, шоке, печеночной или почечной недостаточности, закрытоугольной глаукоме. С осторожностью при - пожилом возрасте, повышенном риске тромбообразования.

Побочные эффекты 
Ортостатический коллапс, слабость, головокружение, тахикардия, сухость во рту, расширение зрачков, инъецирование склер, атония мочевого пузыря, анурия, атония кишечника, паралитическая кишечная непроходимость.

Ссылки 

 Регистр лекарственных средств России РЛС®, 2000-2021.

Н-Холинолитики (ганглиоблокаторы)